

Osoby 

 Adam Piłsudski – polityk, brat Józefa Piłsudskiego
 Bronisław Piłsudski – etnograf, brat Józefa Piłsudskiego
 Edmund Piłsudski – rotmistrz husarów, kuzyn Józefa Piłsudskiego
 Franciszek Piłsudski – starosta wieszwiański, piwniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Ignacy Juliusz Piłsudski – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Jan Chrystofor Piłsudski – starosta czerakowski i wiśniański, członek konfederacji targowickiej
 Jan Piłsudski  – prawnik, społecznik, działacz państwowy
 Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa, pierwszy Marszałek Polski
 Józef Wincenty Piłsudski – ojciec Józefa Piłsudskiego
 Kazimierz Ludwik Piłsudski – prapradziad Józefa Piłsudskiego
 Kazimierz Piłsudski – urzędnik, działacz szachowy
 Kazimierz Piłsudski – rotmistrz żmudzki
 Piotr Paweł Piłsudski – dziad Józefa Piłsudskiego
 Rowmund Piłsudski – pisarz polityczny
 Zygmunt Piłsudski – rosyjski generał-policmajster

Okręty 
 MS Piłsudski – polski transatlantyk.
 ORP Komendant Piłsudski – polska kanonierka.

Kinematografia 
 Marszałek Piłsudski (film) – polski serial biograficzny z 2000 roku, w reżyserii Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego.
 Piłsudski (film) – polski fabularny film biograficzny z 2019 roku, w reżyserii Michała Rosy z Borysem Szycem w roli głównej.
 Młody Piłsudski – polski serial telewizyjny biograficzny z 2019 roku, w reżyserii Jarosława Marszewskiego.

Monety 
 2 złote wzór 1934 Józef Piłsudski – moneta o nominale 2 złotych.
 5 złotych wzór 1934 Józef Piłsudski – moneta o nominale 5 złotych.
 10 złotych wzór 1934 Józef Piłsudski – moneta o nominale 10 złotych.
 5 złotych 1934 Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki – moneta o nominale 5 złotych.
 10 złotych 1934 Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki – moneta o nominale 10 złotych.
 Klipa 10 złotych 1934 Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki – próbna moneta o nominale 10 złotych.
 50 000 złotych wzór 1988 Józef Piłsudski (moneta okolicznościowa) – moneta o nominale 50 000 złotych.
 50 000 złotych wzór 1988 Józef Piłsudski (moneta kolekcjonerska) – moneta kolekcjonerska o nominale 50 000 złotych.

Inne 
 Piłsudski (herb szlachecki) – polski herb szlachecki, należący do Piłsudskich.
 Józef Piłsudski na Kasztance – obraz z 1928 roku, autorstwa Wojciecha Kossaka.

Zobacz też 
 Piłsudczyk – pociąg pancerny.
 Piłsudscy – polski ród szlachecki.
 Piłsudska – strona ujednoznaczniająca, zawierająca listę artykułów o danej nazwie.
 Józef Piłsudski – strona ujednoznaczniająca, zawierająca listę artykułów o danej nazwie.